

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 13 podstawowych
 Kozłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Bolesławiec 
 Kozłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie 
 Kozłów – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów 
 Kozłów – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Kozłów 
 Kozłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Radzanów 
 Kozłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce 
 Kozłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów 
 Kozłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów 
 Kozłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia 
 Kozłów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica 
 Kozłów – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Sośnicowice 
 Kozłów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz 
 Kozłów – część wsi Nowa Zbelutka w woj. świętokrzyskim, w pow. kielecki, w gminie Łagów 
 Kozłów – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik

Miejscowości na Ukrainie 
 Eupatoria (pol. Kozłów, tur. Gözleve) – miasto na Krymie
 Kozłów – osiedle typu miejskiego w rejonie kozowskim, w obwodzie tarnopolskim
 Kozłów – wieś w rejonie buskim, w obwodzie lwowskim
 Kozłów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie łokackim
 Kozłów – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim, przy ujściu rzeki Karajca do Dniestru

Inne 
 Kozłów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim
 Kozłów – dawna gmina wiejska, powiat jędrzejowski, gubernia kielecka
 Kozłów – dawna gmina wiejska, powiat radomski, województwo kieleckie
 Kozłów – dawna gmina wiejska, powiat tarnopolski, dystrykt Galicja
 Kozłów I – dawna gmina wiejska, powiat tarnopolski, województwo tarnopolskie
 Kozłów II – dawna gmina wiejska, powiat tarnopolski, województwo tarnopolskie

 Kozłów – gromada w powiecie jędrzejowskim
 Kozłów – gromada w powiecie miechowskim

 Kozłów – stacja kolejowa w Kozłowie, w woj. małopolskim

Zobacz też 
 Kozłów Biskupi
 Kozłów Szlachecki
 Nowy Kozłów